Le Dernier Jour de l'été peut désigner :
Le Dernier Jour de l'été (Ostatni dzień lata), film polonais de Tadeusz Konwicki sorti en 1958 ;
Le Dernier Jour de l'été (The Last Day of Summer), téléfilm américain de Blair Treu diffusé en 2007.

Voir aussi